Nopitsch ist der Name einer ursprünglich aus Niederösterreich stammenden Familie. Zweige der Familie bestehen bis heute in Deutschland und Uruguay.

Bekannte Namensträger:

 Antonie Nopitsch (1901–1975), deutsche Sozialarbeiterin 
Carl Friedrich Nopitsch (1793–1838), deutscher Arzt und Gerichtsmediziner 
 Christian Conrad Nopitsch (1759–1838), deutscher evangelischer Pfarrer, Nürnberger Lokalhistoriker und Lexikograph
Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch (1758–1824), deutscher Organist, Komponist und Musikdirektor in Nördlingen
Fernando Nopitsch (* 1958), uruguayischer Politiker (Frente Amplio), Leiter der Stadtverwaltung von Montevideo, Vereinspräsident der Montevideo Wanderers (2014–2016, seit 2022)
Heinrich Nopitsch (1893–1925), deutscher Hauptmann der Reichswehr, Flugpionier und erster Direktor der Würzburger Fliegerschule
Martha Nopitsch (1856–1939), deutsche Malerin
Moritz Nopitsch (1892–1975), deutscher Chemiker, Mitbegründer der Hohenstein Institute, Träger des Bundesverdienstkreuzes
Wilhelm Hermann Nopitsch (1818–1891), Kaufmann und Senator aus Altona, Expeditionsmitglied der Weltumsegelung der Galathea, Mitbegründer des Altonaer Museums
Nopitsch steht des Weiteren für einen ehemaligen Schreibwarenhersteller. Siehe hierzu Vereinigte Bleistift- und Creta-Polycolor-Fabriken.